La Bostella peut désigner une danse, des morceaux de musique, un film et des modèles réduits d'automobile.

 La Bostella, une danse issue du morceau Viens danser la bostella (musique de Gérard Gustin, paroles de Ivan Hornbostel) : ce morceau des boîtes parisiennes a été abondamment repris (par Frankie Montebello, Karen Kent, James Last et d'autres) et a donné lieu a des déclinaisons telles La Bostella du tiercé ou Bostella de Napoli, des mêmes auteurs, Dansons la bostella, de Sacha Distel et Ivan Hornbostel, Qu'est-ce que la bostella ?, de José Bartel et Ivan Hornbostel, Bostella für Franz, de Wilhelm Penndorf, De Bostella, de Johnny Kraaijkamp et Rijk de Gooyer… Dans le film Quoi de neuf, Pussycat ? (1965), Peter O'Toole et Romy Schneider dansent la bostella.
 La Bostella, un film français réalisé par Édouard Baer, sorti en 2000, dont le titre fait référence à la musique.
 La Bostella, un modèle réduit d'automobile destiné à la course sur circuit routier électrique. Originellement fabriqué par  pour la société Piccomat.

Notes et références